Jäckli ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Jäckli (1915–1994), Schweizer Geologe
 Johannes Jäckli (1899–1989), Schweizer Künstler und Maler